Ereque (em hebraico: ארך, significa 'extrair' ou 'retirar'), de acordo com o livro de Gênesis, foi uma antiga cidade na terra de Sinear, a segunda cidade construída pelo rei Ninrode.

O consenso entre estudiosos é que a localidade de Ereque é a mesma de Uruque (moderna Warka) no sul da Mesopotâmia.

Lugares bíblicos
Ninrode